Taurus peut faire référence à :

Mot latin 
 Taurus signifie taureau en latin :
 Bos taurus, nom scientifique donné à l'ensemble des bovins domestiques originaires de l'Ancien Monde.
 Taurus, bovins issus du croisement entre l'aurochs de Heck et d'autres races bovines primitives dans un but de reconstitution de l'aurochs.
 Taurus, nom latin de la constellation du Taureau.

Oronyme 
 Monts Taurus, chaîne de montagnes en Turquie orientale ;
 Mont Taurus, nom alternatif du Tauredunum, montagne suisse du Valais.
 Monts Taurus, chaîne de montagnes sur la Lune. Elle inclut la vallée Taurus-Littrow où se sont posés deux astronautes d'Apollo 17.

Personnalités 
 Titus Statilius Taurus (v.60 av. J.-C. - v.10 ap. J.-C.) est un général et homme politique de la fin de la République romaine.
 Lucius Calvenus Taurus, philosophe platonicien du  ap. J.-C.
 Flavius Taurus, consul romain en 361.
 Flavius Taurus, consul romain en 428
 Taurus, pseudonyme de Tores Albert, poète et philosophe français, auteur de Poésie et philosophie (édition du Panthéon).

Sociétés et technologies 
 Forjas Taurus, fabriquant brésilien d'armes comme le 454 Raging bull, ou les revolvers Taurus 65, Taurus 80, Taurus 82, Taurus 415T.
 , maison d'édition espagnole appartenant à .
 Taurus, fusée construites par Orbital Sciences Corporation.
 Taurus, entreprise de pneus et des composants en caoutchouc renforcé en Hongrie, de 1882 jusqu'à la fin de la période soviétique. Aujourd'hui, cette marque est vendue par le groupe Michelin.
 Taurus, série de locomotives électriques construite par Siemens AG.
 Ford Taurus, modèle de voiture de la marque automobile Ford.
 OM Taurus, camion italien.
 Taurus, missile de croisière fabriqué conjointement par l'Allemagne et la Suède.
 Taurus, un des premiers logiciels de Gestion électronique de documents.
 Taurus Express, train de nuit circulant en Turquie.

Cinéma 
 Taurus, film d'Alexandre Sokourov (2001).
 Moon in Taurus, film de Steff Gruber (1980).
 Taurus World Stunt Awards, prix récompensant les cascadeurs pour leurs performances dans des films.

Musique 
 Taurus, titre de trois morceaux de Mike Oldfield sur les albums QE2, Five Miles Out et Crises dont le premier a été repris par Gigi D'Agostino.
 Taurus (en), titre du groupe Spirit, célèbre pour avoir inspiré l'introduction de Stairway to Heaven à Led Zeppelin.
 Taurus, synthétiseur pédalier conçu par Moog.

Zoologie 
 Carcharias taurus, requin-taureau.
 Craugastor taurus, amphibien.
 Phrynosoma taurus, saurien.
 Onthophagus taurus, bousier.

Divers 
 Taurus, club néerlandais de volley-ball féminin.
 Taurus, Guardian-Force (chimère) du jeu Final Fantasy VIII d'élément Terre : il s'agit de deux frères taureaux qui envoient l'ennemi dans les airs et le font retomber lourdement.